George Hilaro Barlow kan syfta på:

* George Hilaro Barlow (1763–1846), anglo-indisk ämbetsman, tillförordnad generalguvernör
 George Hilaro Barlow (1806–1866), engelsk läkare, förste redaktör av Guy's Hospital Reports